Tenisový turnaj WTA Generali Ladies Linz 2009 se konal ve dnech 12. až 18. října v rakouském Linci, v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2009